Михаил Иванович Репьев (1865—1937) — русский военачальник, герой Первой мировой войны, командующий 18-м армейским корпусом. Участник Белого движения, инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса Русской армии, генерал-лейтенант. Первый председатель Общества галлиполийцев.

Биография 
Православный. Из дворян Симбирской губернии.

Окончил Симбирскую военную гимназию (1882) и 2-е военное Константиновское училище (1884), откуда выпущен был подпоручиком в 91-й пехотный Двинской полк. В 1887 году был переведён в 37-ю артиллерийскую бригаду.

Чины: поручик (ст. 14.08.1888), штабс-капитан (ст. 15.07.1894), капитан (ст. 19.07.1898), подполковник (1905), полковник (1908), генерал-майор (1915), генерал-лейтенант (1919).

С 1890 года служил в Главном артиллерийском управлении, где занимал должности помощника столоначальника, столоначальника (1894—1904) и, наконец, помощника начальника отдела (1904—1910). Произведён в подполковники 21 августа 1905 года «на вакансию», в полковники — 6 декабря 1908 года «за отличие по службе». В 1908 году окончил курс Офицерской артиллерийской школы. В 1910 году был назначен командующим 5-й батареей 8-й артиллерийской бригады.

16 июня 1914 года назначен командиром 1-го дивизиона 37-й артиллерийской бригады, с которой и вступил в Первую мировую войну. Был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

19 июня 1915 года произведён в генерал-майоры, а 3 июля того же года назначен командиром 37-й артиллерийской бригады. 18 февраля 1917 года назначен командующим 166-й пехотной дивизией, на 7 июля 1917 — в том же чине и должности. В конце 1917 года — командующий 18-м армейским корпусом. В начале 1918 года был членом Совета по ликвидации Румынского фронта при командующем фронтом генерале Щербачёве.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. В сентябре 1918 года прибыл в Добровольческую армию, состоял в распоряжении черноморского военного губернатора. Затем был назначен инспектором артиллерии Астраханского корпуса. 27 января 1919 года произведён в генерал-лейтенанты. Весной 1919 года — инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса, затем состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. С  назначен инспектором артиллерии 5-го кавалерийского корпуса, с 13 ноября — войск Киевской области, с 8 декабря 1919 года зачислен в резерв чинов войск Новороссийской области. В марте 1920 года был начальником обороны Новороссийска. После Новороссийской эвакуации вернулся в Крым. В Русской армии вновь был назначен инспектором артиллерии 1-го армейского корпуса. В октябре 1920 года — инспектор артиллерии Русской армии, с которой эвакуировался из Крыма. На 18 декабря 1920 года — инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса в Галлиполи. Был первым заместителем генерала Кутепова во время пребывания корпуса в Галлиполи.

После перевода 1-го армейского корпуса в Болгарию стал одним из основателей и первым председателем Главного правления Общества галлиполийцев (1924—1933). С 1924 года в эмиграции во Франции, жил в Париже. Состоял председателем и почётным членом отдела Общества галлиполийцев во Франции, председателем Общества офицеров-артиллеристов во Франции, председателем объединения Симбирского кадетского корпуса и помощником командира 1-го армейского корпуса. В 1927—1937 годах был помощником по строевой и хозяйственной части, а также членом учебного комитета Высших военно-научных курсов в Париже, занятия которых проходили в помещении Общества галлиполийцев.

Скончался в 1937 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Был женат на Татьяне Васильевне Пешехоновой (1867—1950).

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1901)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (ВП 6.12.1904)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1906)
 Высочайшее благоволение «за отличное окончание курса Офицерской артиллерийской школы в 1908 году» (ВП 10.05.1909)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 10.01.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (ВП 31.01.1915)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 28.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 1.09.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (ВП 12.03.1916)
 Орден Святой Анны 1-й ст. с мечами (ВП 10.12.1916)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. с мечами (ПАФ 7.07.1917)

Источники 
 Армия и флот свободной России, № 179. Официальный отдел. — 3 августа 1917 г. — С. 7.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том 2. Л—Я. — М., 2009.
 

Выпускники Симбирского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Артиллеристы Российской империи
Руководители Новороссийской эвакуации
Участники Крымской эвакуации